Вигано — итальянская фамилия и топоним.

Фамилия
 Карло Мария Вигано (род. 1941) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Мария Вигано (1769—1821) — артистка итальянского балета, танцовщица.
 Сальваторе Вигано (1769—1821) — выдающийся итальянский балетный артист, балетмейстер, композитор.
 Пьетро Андреа Вигано (1858—1921) — католический прелат, епископ Хайдарабада.
 Рената Вигано (1900—1976) — итальянская писательница.
 Вигано, Франческо (1807—1891) — итальянский писатель и экономист.
Топоним
 Вигано — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.

См. также 
 Вигано-Сан-Мартино — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.